Grubenbach ist ein Gewässername:

 Grubenbach (Berchtesgadener Ache), rechter Zufluss der Berchtesgadener Ache gegenüber dem Salzbergwerk in Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Grubenbach (Fulda), linker Zufluss der Fulda bei Ihringshausen, Landkreis Kassel, Hessen
 Grubenbach (Grenzbach), linker Zufluss des Grenzbachs (zum Holzbach, zur Wied bei Döttesfeld) in Roßbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Grubenbach (Grieseneckbach), linker Oberlauf vom Gschirreck des Grieseneckbachs (zum Offenseebach) nahe dem Offensee im Gebiet der Marktgemeinde Ebensee am Traunsee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Grubenbach, Oberlaufname des Laugrabenbachs, rechter Zufluss des Hauer Talbachs (zur Stunzach) nach der Keinbachmühle von Binsdorf, Stadt Geislingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Grubenbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) nach Nieder-Wiesen,  Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz